

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Frank Dillane (1991- ), acteur britannique ;
 Richard Dillane, (1964- ), acteur et animateur de radio anglais ;
 Stephen Dillane (1956- ), acteur britannique ;

Homonymie
Homonymie de patronyme